Příjmení Stefański nosí více významných osobností:

 Halina Czerny-Stefańska (1922–2001) – polská pianistka
 Lech Emfazy Stefański (1928–2010) – polský spisovatel, novinář, překladatel, herec a režisér
 Michał Stefański (* 1972) – polský literární historik, bohemista a polonista